Green — шестой студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M., был издан в 1988 году. Это первый диск группы, издателем которого выступил лейбл Warner Bros. В лирике своих песен, группа продолжала исследовать политические темы. В поддержку альбома был организован масштабный гастрольный тур и выпущено четыре сингла: «Orange Crush», «Stand», «Pop Song 89» и «Get Up».

Список композиций 
Все песни написаны Биллом Берри, Питером Баком, Майком Миллзом и Майклом Стайпом.

Первая сторона — «Воздушная сторона»
 «Pop Song 89» — 3:04
 «Get Up» — 2:39
 «You Are the Everything» — 3:41
 «Stand» — 3:10
 «World Leader Pretend» — 4:17
 «The Wrong Child» — 3:36

Вторая сторона — «Металлическая сторона»
 «Orange Crush» — 3:51
 «Turn You Inside-Out» — 4:16
 «Hairshirt» — 3:55
 «I Remember California» — 4:59
 «11» — 3:10

Участники записи 
R.E.M.
 Майкл Стайп — вокал
 Питер Бак — гитара, мандолина, ударные на «Eleventh, Untitled Song»
 Майк Миллз — бас-гитара, клавишные, аккордеон, бэк-вокал
 Билл Берри — ударные и бэк-вокал, бас-гитара на «You Are the Everything», «The Wrong Child» и «Hairshirt»

Дополнительные музыканты
  — педальная слайд-гитара на «World Leader Pretend»
  — гитара и клавишные на Live in Greensboro 1989
  — перкуссия на «Turn You Inside-Out»
  — виолончель на «World Leader Pretend»

Производственный персонал
 Билл Берри — продюсирование
 Питер Бак — продюсирование
 Том Кэдли — звукоинженер (студия Bearsville)
  — фотографии
 Джордж Кован — звукоинженер (студия Bearsville)
 Джей Хили — звукоинженер
 Том Лаун — звукоинженер (студия Ardent)
 Скотт Литт — продюсирование, звукоинженер
 Боб Людвиг — мастеринг на студии Masterdisk, Нью-Йорк
 Джон Маккафферти — упаковка и фотографии
 Майк Миллз — продюсирование
 Фрэнк Олински и студия «Manhattan Design» — упаковка
 Майкл Стайп — продюсирование, упаковка и фотографии
  — фотографии

Хит-парады 
Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 
Green (Adobe Flash) на сайте Radio3Net 
R.E.M.HQ on Green
 (DVD-Audio версия)

Альбомы R.E.M.
Альбомы, спродюсированные Скоттом Литтом
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке